Се́рвански () — венгерская фамилия. Известные носители:

  (1913—1985) — венгерский скрипач.
 Сервански, Эндре (1911—1977) — венгерский композитор.